Селеш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Селеш, Анна (род. 1942) — венгерская и румынская актриса театра и кино.
 Селеш, Моника (род. 1973) — югославско-американская теннисистка.
 Селеш, Эрика (1941—1956) — венгерская девушка-подросток, участница антикоммунистического восстания 1956 года.